Porto Grande può riferirsi a:

 Porto Grande (Brasile), città brasiliana nello stato di Amapá
 Porto Grande (Capo Verde), porto della città di Mindelo nell'isola di São Vicente, arcipelago di Capo Verde
 Porto Grande De Bengala, insediamento portoghese mercantile e navale a Chittagong (Bangladesh) nei secoli XVI e XVII.
 Porto Grande (Malta), zona portuale de La Valletta sull'isola di Malta
 Porto Grande (Siracusa), uno dei tre porti della città di Siracusa, in Sicilia